For Whom the Bell Tolls er et flertydigt engelsk udtryk:
Udtrykket stammer oprindeligt fra John Donnes Meditation XVII: "Therefore never send to know for whom the bells tolls; it tolls for thee."
Hvem ringer klokkerne for – en roman af Ernest Hemingway med den engelske originaltitel For Whom the Bell Tolls
Hvem ringer klokkerne for (film) – en film fra 1943 baseret på Hemingways roman
For Whom the Bell Tolls (Metallica) – en sang fra bandet Metallica
For Whom the Bell Tolls (Bee Gees) – en sang fra bandet Bee Gees
For Whom the Bell Tolls (Bee Gees) – en sang fra bandet W.A.S.P.